planty – rodzaj miejskich terenów zielonych, parku lub skweru
 planty w Kaliszu – park otaczający Nowe Miasto w Kaliszu
 planty w Krakowie – park otaczający Stare Miasto w Krakowie
 planty w Lwówku Śląskim – park otaczający Stare Miasto w Lwówku Śląskim
 planty w Rawiczu – park wokół starówki Rawicza
 planty w Toruniu – park otaczający Stare Miasto w Toruniu
 planty w Stargardzie – park otaczający Stare Miasto w Stargardzie
 planty w Białymstoku – park miejski w Białymstoku
 planty w Chełmnie – park wokół starówki Chełmna
 planty w Tarnowie – park w sąsiedztwie dworca kolejowego w Tarnowie
 Planty – miejscowość w województwie podlaskim
 Planty – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Szampania-Ardeny
 Planty – dzielnica Radomia
 Osiedle Planty – dzielnica Zamościa

Zobacz też:
 planty nad Kanałem Bydgoskim
 planty nad Brdą